Де́нквиц или Дже́никецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гроспоствиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается примерно в четырёх километрах южнее Будишина.

Соседние населённые пункты: на cевере — Баутцен, на востоке — деревня Бельшецы, на юго-востоке — административный центр коммуны Обергуриг, на юго-западе — деревни Чорне-Нослицы коммуны Обергуриг и Раша, на северо-западе — деревни Слонкецы и Добруша коммуны Добершау-Гаусиг.

История 
Впервые упоминается в 1361 году под наименованием Denkewicz.

С 1934 года входит в современную коммуну Гроспоствиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Denkewicz, 1361
 Denkewitz, 1455
 Dinkhwitz, 1460
 Denckewicz, 1510
 Themitz, 1721
 Denckwitz, 1732

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 14 человек (из них — 14 серболужичан (100 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Памятный знак в честь Мартина Лютера, 1888 год (№ 09252752).

Примечания

Ссылки 
 Denkwitz/ Dźenikecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Denkwitz, Oфициальный сайт коммуны Гроспоствиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гроспоствиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области